Obiettivo – idea del futuro o del risultato desiderato che una persona o un gruppo di persone immagina, pianifica e si impegna a raggiungere
Obiettivo – strumento dell'ottica
Obiettivo – strumento ottico usato sia nelle videocamere che nelle macchine fotografiche
Legge obiettivo – nell'ordinamento italiano, una particolare legge contenente disposizioni sulle infrastrutture strategiche

Altri progetti